Richard Glyn est un nom pouvant désigner:

 Richard Glyn,  baronnet d'Ewell (1711-1773), banquier et homme politique britannique
 Richard Glyn,  baronnet de Gaunt's House (1755-1838), banquier et homme politique britannique
  (1907-1980), officier et homme politique britannique

Voir aussi
 Richard Glynn Vivian (1835-1910), collecteur d'art et philanthrope britannique
 

Glyn, Richard